J-оператор (оператор Лэндина) — программная конструкция, которая объединяет предшествующее λ-выражение с продолжением программы в текущий λ-контекст. Результатом действия этого оператора является объект первого класса, который может быть передан в другие функции в качестве аргумента или вычислен непосредственно.

Введён  в серии работ середины 1960-х работ, основная из которых была посвящена теоретическому языку программирования ISWIM, в котором оператор играл ключевую роль, обеспечивая реализацию изменяемого состояния, присваивание и механизм управления. Для реализации оператора Лэндин ввёл синтаксис, основанный на where-выражениях. Впоследствии этот синтаксис был реализован в реальном языке CPL.

Литература 
 
 
 
 
 Landin, P. J., A formal description of Algol 60. Presented at IFIP Working Conf., Baden, Sept. 1964.
 Landin, P. J., Programming without lmperatives—an Example, UNIVAC S.P. Research Report (March, 1965)
 Landin, P. J., Getting Rid of Labels, UNIVAC S.P. Research Report (July, 1965)
 Landin, P. J., An Analysis of Assignment in Programming Languages,  UNIVAC S.P. Research Report (September, 1965)
 
 
  

Управление потоком
Семантика языков программирования